Die Egyptian Premier League 1976/77 war die 21. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 14. Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 24 auf 15 vermindert. Kafr El-Shaikh, Al-Sekka Al-Hadid und Al Tayaran stiegen ab. Aufgrund der Verminderung von 24 auf 15 Mannschaften gab es keine Neuaufsteiger.

Modus 

Jede der 15 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1976/77